Cline – graduale variazione, nell'ambito di una medesima specie, di una o più caratteristiche morfologiche (fenotipo) all'interno di una data area geografica
 Cline – fiume del Canada
 22167 Lane-Cline – asteroide della fascia principale

Persone 
 Alex Cline (1956) – percussionista e compositore statunitense
 Ben Cline (1972) – politico statunitense
 Cyrus Cline (1856-1923) – politico statunitense
 Edward F. Cline (1891-1961) – regista, sceneggiatore e attore statunitense
 Emma Cline (1989) – scrittrice statunitense
 Ernest Cline (1972) – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Nels Cline (1956) – musicista statunitense
 Patsy Cline (1932-1963) – cantante e compositrice statunitense
 T.J. Cline (1994) – cestista statunitense con cittadinanza israeliana